Amerikai Egyesült Államok
 Laurel Grove (Oregon)
 Laurel Grove (Pittsylvania megye, Virginia)
 Laurel Grove (Westmoreland megye, Virginia)